Sanpitsu (三筆, "Los Tres Pinceles") es un término colectivo que designa a varios grupos de tres calígrafos destacados de una misma época o de un mismo grupo en Japón, en particular a los del periodo Heian. Puede referirse a:

Sanpitsu originales (三筆, Sanpitsu, o 平安の三筆, Heian no Sanpitsu) 
 Emperador Saga (嵯峨天皇), 786–842.
 Kūkai (空海), 774–835.
 Tachibana no Hayanari, (橘逸勢) c. 782-842.

Kan'ei no Sanpitsu (寛永の三筆) 
 Honami Kōetsu (本阿弥光悦), 1558-1637
 Konoe Nobutada (近衛信尹), 1565-1614
 Shōkadō Shōjō (松花堂昭乗), 1584-1639

Ōbaku no Sanpitsu (黄檗の三筆) 
 Ingen Ryūki (隱元隆琦) 1592-1673
 Mokuan Shōtō (木庵性瑫) 1611-1684
 Sokuhi Nyoitsu (即非如一) 1616-1671

Bakumatsu no Sanpitsu (幕末の三筆) 
 Ichikawa Beian (市河米庵) 1779-1858
 Nukina Sūō (貫名菘翁) 1778-1863
 Maki Ryōko (巻菱湖) 1777-1843

Meiji no Sanpitsu (明治の三筆) 
 Nakabayashi Gochiku (中林梧竹) 1827-1913
 Kusakabe Meikaku (日下部鳴鶴) 1838-1922
 Iwaya Ichiroku (巌谷一六) 1834-1905

Shōwa no Sanpitsu (昭和の三筆) 
 Hibino Gohō (日比野五鳳) 1901-1985
 Teshima Yūkei (手島右卿) 1901-1987
 Nishikawa Yasushi (西川寧) 1902-1989

Véase también 
 Sanseki (三跡), otro grupo de tres calígrafos japoneses.

Caligrafía japonesa
Artistas de Japón